Compagno se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leonard J. V. Compagno
 Leonard Compagno